Poljak, zaselak u općini Nin u Zadarskoj županiji (nema status naselja)
 Poljaci, narod
 Poljak (Sanski Most, BiH), naselje u općini Sanski Most, BiH
 Poljaci (distrikt Brčko), naselje kod Seonjaka, BiH
 Poljak (prezime), hrvatsko prezime